Baie Verte kan syfta på följande:

Kanada 

 Baie Verte, Newfoundland and Labrador, ort, 
 Baie Verte, New Brunswick, ort,